Василёвка () — посёлок в Рассветовском сельсовете Добрушского района Гомельской области Республики Беларусь.

География

Расположение 
В 3 км на север от Добруша и железнодорожной станции в этом городе, в 31 км от Гомеля.

Транспортная система 
Рядом автомобильная дорога Ветка — Добруш.

В посёлке 16 жилых домов (2004 год). Планировка складывается из прямолинейной улицы с ориентацией с юго-запада на северо-восток. Застройка деревянными домами.

История 
Посёлок основан в начале XX века переселенцами с соседних деревень. В 1926 году действовало почтовое отделение. В Марьинском сельсовете Добрушского района Гомельского округа. В 1929 году жители посёлка вступили в колхоз.

В 1959 году деревня находилась в составе совхоза «Добрушский» с центром в деревне Рассвет.

Население

Численность 
 2004 год — 16 дворов, 28 жителей

Динамика 
 1926 год — 33 двора, 175 жителей
 1959 год — 158 жителей (согласно переписи)
 2004 год — 16 дворов, 28 жителей

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.1, кн.1. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2004. 632с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0303-9 ISBN 985-11-0302-0

Ссылки 

Населённые пункты Добрушского района